Il singolare del torneo di tennis Manchester Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jason Stoltenberg che ha battuto in finale Wally Masur 6-1, 6-3.

Teste di serie

  MaliVai Washington (primo turno)
  Henrik Holm (semifinali)
  Cédric Pioline (quarti di finale)
  Wally Masur (finale)

 Marc Rosset (primo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Guillaume Raoux (quarti di finale)

Tabellones

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Manchester Open 1993
ATP Tour 1993